Arundel kan syfta på:

Kanada 

 Arundel (kommun), Québec, Laurentides,

Storbritannien 

 Arundel (parish), England, West Sussex, 
 Arundel (ort i Storbritannien, England, West Sussex, lat 50,85, long -0,55),

USA 

 Arundel, Maine, ort i Maine, York County,